Porucznik Władysław Tęcza-Kondycki (ur. 4 marca 1898, Tarnopol, zm. 13 września 1915, Hulewicze), kawaler orderu Virtuti Militari, oficer 4. Pułku Piechoty Legionów, poległ w walce na Wołyniu pod Hulewiczami.

Syn Wawrzyńca Tęczy i Marii. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej ukończył piątą klasę gimnazjum. Był członkiem Drużyn Polowych „Sokoła”.

W sierpniu 1914 roku, w wieku szesnastu lat, wyruszył z Drohobycza wraz z innymi ochotnikami do Krakowa, gdzie zaciągnął się jako żołnierz IV baonu 2 Pułku Piechoty Legionów. 29 września 1914 mianowany został chorążym piechoty. Wraz z 2. pp. wyruszył 30 września 1914 na południową stronę Karpat. Na początku grudnia 1914 awansował na podporucznika. Z dniem 1 stycznia 1915 (rozkaz nr 126 Komendy LP z dn. 26 maja 1915) mianowany został komendantem plutonu w XI randze. W wypadzie pod Zieloną w nocy z 5 na 6 lutego 1915 wziął do niewoli całą kompanię Rosjan. 16 lutego 1915 został ranny pod Sołotwiną, lecz pozostał w szeregach swojej jednostki. W tym samym miesiącu powierzono mu komendę nad 13 kompanią IV baonu 2. pp II Brygady LP. 24 kwietnia 1915 odkomenderowany z IV baonem do Piotrkowa, w okolicach którego formował się 4. pułk piechoty, III Brygady Legionów. W 4 pułku służył formalnie od 11 maja 1915. Wymaszerował z Piotrkowa na front 15 lipca 1915. 31 lipca 1915 objął dowództwo nad 7 kompanią II baonu (po śmierci por. B. Pierackiego pod Jastkowem). Poległ 13 września 1915 pod Hulewiczami na Wołyniu i pochowany został na cmentarzu w Hołobach.

W II RP zweryfikowany jako kpt. piech. Legionowy poeta Józef Relidzyński poświęcił mu wiersz pt. Tajemnica tęczy.

Przypisy 

Wojsko Polskie
Kawaleria
Order Virtuti Militari
Legiony Polskie 1914–1918